Thaqi ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Thaqi (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Ibish Thaqi (* 1980), österreichischer Handballspieler